Аржанто́н-л'Еглі́з, Аржантон-л'Еґліз () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Де-Севр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 280 км на південний захід від Парижа, 70 км на північний захід від Пуатьє, 85 км на північ від Ніора.

Історія 

1 січня 2019 року Аржантон-л'Егліз і Бує-Лоре було об'єднано в новий муніципалітет Лоре-д'Аржантон.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 696 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1692,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 
 Аржантон-л'Егліз на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Аржантон-л'Егліз на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Де-Севр

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Де-Севр